Raposensi – abitanti di Raposa
Raposensi – abitanti di Raposos